Версионирование может относиться к:
 Нумерация версий программного обеспечения, процесс присвоения уникальных имен версий или номеров уникальным состояниям компьютерного программного обеспечения
 Система управления версиями, управление изменениями в документах, компьютерных программах, крупных веб-сайтах и ​​других коллекциях информации
 Файловая система с версионированием, что позволяет файлу на компьютере существовать в нескольких версиях одновременно